een Perzische naam, zie Sjapoer
Shahpur (Betul), een census town in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh
Shahpur (Bhojpur), een notified area in de Indiase deelstaat Bihar
Shahpur (Muzaffarnagar), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Shahpur (Yadgir), een dorp in de Indiase deelstaat Karnataka